Novella es un nombre de origen italiano y este por su parte de origen latino, puede aludir a:

Personas 
 Francisco Novella, militar español de origen italiano destacado a fines del s XVIII e inicios de s XIX.

Lugares 
 Novella, localidad étnicamente italiana en la isla de Córcega (actualmente en poder de Francia).

Tipos de texto 
 Novella, nouvelle o novela corta, texto novelístico con una longitud mayor que la de un cuento y menor que la de una novela convencional.